Brasilien bei der Mundialito 1980/81 in Uruguay.

Nationaltrainer Telê Santana hatte die Leitung der Seleção 1980 übernommen. Für ihn war es sein erstes Turnier mit Brasilien. Spielmacher Rivelino war 1978 nach der WM in Argentinien zurückgetreten. Die offensiven Mittelfeldspieler Zico und Socrates bildeten das neue Herzstück der Mannschaft. Eder Aleixo und Serginho entwickelten sich zu Stammspielern.

Brasilianisches Aufgebot

Brasilianische Spiele

Vorrunde

Finale 

Fußball 1981
Fußball (Brasilien)